Хосекарлос Ван Ранкин Гальянд (; 14 мая 1993, Мехико, Мексика) — мексиканский футболист, защитник клуба «Гвадалахара».

Клубная карьера 
Ван Ранкин — воспитанник клуба «УНАМ Пумас». 18 марта 2012 года в матче против «Америки» он дебютировал в мексиканской Примере. В первом сезоне он Хосекарлос провёл всего одну встречу, после чего некоторое время выступал за дублирующий состав. В сезоне 2013/2014 он завоевал место в основе. 13 апреля 2014 года в поединке против «Веракруса» Ван Ранкин забил свой первый гол за «пум».

Летом 2018 года Хосекарлос перешёл в «Гвадалахару» на правах аренды. 22 июля в матче против «Тихуаны» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Ван Ранкин забил свой первый гол за «Гвадалахару». Летом 2019 года Ван Ранкин перешёл в «Чивас» на постоянной основе.

15 декабря 2019 года Ван Ранкин был взят в аренду «Сантосом Лагуной» на клаусуру 2020.

3 февраля 2021 года Ван Ранкин отправился в аренду в клуб MLS «Портленд Тимберс» сроком на один год с опцией выкупа. За американский клуб он дебютировал 6 апреля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2021 против гондурасского «Марафона». 8 февраля 2022 года «Тимберс» продлил аренду Ван Ранкина до лета с опциями дальнейшего продления до конца года и выкупа. 1 июля «Тимберс» продлил аренду Ван Ранкина до конца сезона 2022. 13 августа в матче против «Торонто» он забил свой первый гол в MLS. По окончании сезона 2022 «Портленд Тимберс» не стал выкупать Ван Ранкина.

Международная карьера 
В 2013 году в составе молодёжной сборной Мексики Ван Ранкин стал чемпионом КОНКАКАФ среди молодёжных команд. На турнире он сыграл в матчах против молодёжных команд Ямайки, Кюрасао, США и дважды Сальвадора. В том же году Хосекарлос участвовал в Турнире в Тулоне. Летом 2013 года Ван Ранкин поехал с молодёжной командой на чемпионат мира в Турцию. На турнире он сыграл в матчах против команд Греции, Парагвая, Мали и Испании.

В 2015 году Хосекарлос в составе сборной Мексики до 22 лет завоевал серебряные медали Панамериканских игр в Канаде. На турнире он сыграл в матчах против команд Парагвая, Тринидада и Тобаго, Панамы и дважды Уругвая. В том же году Майкл принял участие в Турнире в Тулоне.

11 октября 2018 года в товарищеском матче против сборной Коста-Рики Ван Ранкин дебютировал за сборную Мексики.

Достижения 
Командные

 Мексика (до 20)
  Чемпионат КОНКАКАФ среди молодёжных команд — 2013

 Мексика (до 23)
  Панамериканские игры — 2015

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте sports.ru

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Мексики по футболу
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «УНАМ Пумас»
Игроки ФК «Гвадалахара»
Игроки ФК «Сантос Лагуна»
Игроки ФК «Портленд Тимберс»